

События 
 8 марта — Екатерина II издала указ о секуляризации церковных земель, и около 2 млн душ монастырских крестьян передано в ведение Коллегии экономии. Бывшие монастырские крестьяне стали называться экономическими крестьянами.
 24 марта — правительница Австрии эрцгерцогиня Мария Терезия издала декрет о запрете ввоза иностранных товаров во все наследственные земли Габсбургов кроме Тироля.
 Упразднение гетманства в Малороссии.
 Плохой урожай в Южной Италии. Волнения крестьян и горожан.
 1764—1795 — Король Польши Станислав II Август.

 Конвокационный сейм в Польше. Ограничение «либерум вето» и ряд других реформ.
 Изобретение прялки «Дженни».
 Екатерина II купила в Европе 250 картин, что послужило основанием Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

 1763—1766 — Массовое переселение немецких колонистов в Россию и Саратовское Поволжье.
 22 октября — Разгром англичанами при Буксаре соединённых сил бенгальского наваба Мир Касима, наваба Ауда Шуджи ад-Даулы и афганцев. Наваб Ауда был вынужден подписать кабальный «субсидиарный договор» с компанией.
 Ноябрь — Указ французского короля, подтвердивший роспуск ордена иезуитов.
 1764—1765 — Крестьянское восстание в провинциях Кодзукэ, Симоцукэ, Мусаси (Япония).
 Запрет английским парламентом выпуска бумажных денег в колониях.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1764 году
 8 апреля — Николай Петрович Резанов, русский государственный деятель, почётный член Петербургской Академии наук, один из учредителей Российско-американской компании (ум. 1807).
 13 апреля — Лоран де Гувион Сен—Сир, маршал Наполеона, единственный кто получил это звание в русской кампании 1812 года (ум. 1830).
 18 апреля — Иван Михайлович Долгоруков (Долгорукий), князь, русский государственный деятель, поэт и драматург (ум. 1823).
 7 июня — Карл Генрих Ланг, немецкий историк (ум. 1835).
 19 июня — Хосе Хервасио Артигас, один из руководителей освободительного движения против испанского и португальского колониальных режимов в Южной Америке, национальный герой и отец-основатель уругвайского государства (ум. 1850).
 27 июня — Павел Петрович Соколов, русский скульптор (ум. 1835).
 28 августа — Мари-Жозеф Шенье, французский драматург, поэт и публицист (ум. 1811).
 12 сентября — Виктор-Жозеф Этьен де Жуи, французский писатель, драматург (ум. 1846).
 7 декабря — Клод-Виктор Перрен, маршал Франции, герцог Беллунский
 31 декабря — Максимен-Жозеф Эммануэль Гидаль (1764—1812) — французский генерал эпохи Наполеоновских войн (ум. 1812).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1764 году
 16 июля Иван VI — российский император с 1740 по 1741 года.
 4 ноября — Черчилль, Чарльз — английский поэт и сатирик (род. 1732).
 Ноябрь — Семён Челюскин — русский полярный мореплаватель.

См. также

Примечания